London Fields (quartier)
 London Fields (roman)
 London Fields (film)